А́лла Серге́евна Юга́нова (род. 19 января 1982, Москва, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино, певица и автор песен.

Биография 
Алла Юганова родилась 19 января 1982 года в Москве. Мать — Евгения Ивановна  работала учителем музыки, отец — Сергей Николаевич, поработал много лет водителем и охранником, сестра — Светлана.

С детства мечтала стать актрисой. В 1998 году, учась в десятом классе средней школы, поступила вольным слушателем в Щепкинское училище (актёрский курс В. Н. Иванова и В. М. Бейлиса). За полгода экстерном окончила школу и стала полноценной студенткой, после чего была переведёна на курс Риммы Гавриловны Солнцевой.

На втором курсе пригласили в Государственный академический Малый театр России на роли Белочки в спектакле «Сказка о царе Салтане» и Герды в «Снежной королеве», а также на эпизодические роли девушек, почти без слов.

В 2000 году, во время учёбы на третьем курсе, студентке предложили сняться в одной из главных ролей в турецком художественном фильме «Балалайка» режиссёра Али Озгентюрка.

В 2002 году окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и была принята в труппу Московского государственного театра «Ленком», где служит по настоящее время. Мечта актрисы сбылась — она пришла в легендарный «Ленком», где думала сыграть хотя бы в составе массовки, стоя со свечкой в знаменитой постановке «Юнона и Авось», но её почти сразу ввели на роль Кончиты в этом спектакле, а позже утвердили на роль Нины Заречной в «Чайке».

Сотрудничает также с другими театрами Москвы. С 2002 года в Театре музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой она занята в спектаклях «Роман в письмах», «Туве Янсcон. Точка слева», «Снился мне сад…». В Государственном театре наций участвует в постановках «Роман без ремарок» и «Стеклянный зверинец», в театре «Квартет И» — «Проявления любви», в Театре антрепризы — «Сны идиотки».

Своей первой серьёзной работой в кино считает главную роль в телесериале «Сибирочка» (2003). Затем последовали роли в телесериалах «Близнецы» (2004), «Тариф на любовь» (2004), «Мой личный враг» (2005).

Премии и награды 
 Лауреат приза Президента ХХ Московского международного фестиваля детского кино в номинации «За дебют в телевизионном многосерийном фильме» (телесериал «Сибирочка», режиссёр Вл. Грамматиков). 
 Благодарность министра Правительства Москвы, руководителя Департамента культуры города Москвы «За большой вклад в развитие культуры города Москвы и многолетнюю творческую деятельность» (2020 г). 
 Почётный деятель искусств города Москвы (2021 г.)

Личная жизнь 
 Дочь — Анна (род. 21 мая 2012; от актёра Павла Кузьмина).

Творчество

Роли в театре

Дипломные спектакли 
 «Женитьба Бальзаминова» А. Н. Островского — Анфиса Панфиловна Пежёнова
 «Варвары» М. Горького — Катя
 «Страх № 1» Эдуардо Де Филиппо — Мария
 «20 минут c ангелом» Вампилова — Фаина
 «Маугли» — самый маленький волчонок

Московский государственный театр «Ленком» 
 «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (режиссёр — Марк Захаров) — Фаншетта
 «Две женщины» (режиссёр — Владимир Мирзоев) — Катя
 «Шут Балакирев» (режиссёр — Марк Захаров) — Головкина, камер-фрейлина
 «Ва-банк» (режиссёр — Марк Захаров) — девка
 «Юнона и Авось» (режиссёр — Марк Захаров) — Кончита
 «Пролетая над гнездом кукушки» (режиссёр — Александр Морфов) — Кэнди
 «Тартюф» (режиссёр — Владимир Мирзоев) — Мариана, дочь Оргона, влюблённая в Валера
 «Чайка» (режиссёр — Марк Захаров) — Нина Михайловна Заречная, молодая девушка, дочь богатого помещика
 «Аквитанская львица» (режиссёр — Глеб Панфилов) — Эллис
 «Пер Гюнт» (режиссёры — Марк Захаров, Олег Глушков) — Сольвейг, дочь четы переселенцев

Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой (Москва) 
 2002 — «Роман в письмах» по прозаическому произведению А. С. Пушкина (режиссёр — Игорь Ларин; премьера — 5 октября 2002 года) — Лиза
 2005 — «Туве Янсcон. Точка слева», сказка для взрослых по мотивам произведений Туве Янссон, Генри Лонгфелло, Александра Введенского (режиссёр — Александр Марченко; премьера — 18 декабря 2005 года) — Титу-ву, Трясунчик
 2011 — «Снился мне сад…» Вадим Жука и Елены Покорской (жанр — «романс в интерьере»; режиссёр — Ольга Анохина; премьера — 20 ноября 2011 года) — Ирина Васильевна, жена владельца фабрики Сергея Воловича

Государственный театр наций (Москва) 
 2004—2009 — «Роман без ремарок» по мотивам романа «Зинзивер» Виктора Слипенчука (режиссёр — Геннадий Шапошников) — Розочка
 2013 — «Стеклянный зверинец» по одноимённой пьесе Теннесси Уильямса (режиссёр — Туфан Имамутдинов; премьера — 16 февраля 2013 года) — Лаура Уингфилд, дочь Аманды

Театр антрепризы 
 «Сны идиотки» Л.Бочкова (режиссёр — Виталий Иванов) — Нэнси

Театр «Квартет И» (Москва) 
 «ПроЯвлениЯ» (режиссёр — О. Субботина) —

Фильмография

Художественные фильмы 
  — Балалайка (Турция) — Ольга, девушка-инвалид, племянница Татьяны
 / — Гольфстрим под айсбергом (киноальманах) — Майя, дочь Франца
  — 32 декабря — Маргарита (в молодости)
  — Тариф на любовь — Екатерина
  — А Вы ему кто? — Евгения Агапова, медсестра
  — Тормозной путь — Людмила (Люся) Олеговна Охотко
  — Ясновидящая — Ксения Петровна Колышева, ясновидящая
  — Подруги — Любовь Петровна Уварова
  — День учителя — соседка по квартире учителя русского языка и литературы Афанасия Петровича Деркача
  — Москва-Лопушки — Мария, двоюродная сестра Полины  — Наследники — Екатерина Георгиевна Кузнецова, врач-педиатр  — Воин — Мария
  — Замуж в Новый год — Люся
  — Мама, не уезжай! — мама
  — Не говорите мне о нём — Любовь Филатова, главный технолог на кондитерской фабрике
  — Когда возвращается прошлое — Надя Семёнова
  — Призраки прошлого — Лена Матохина
  — Мы всё равно будем вместе — Вера
  — Виноград — Дарина Антипенко
  — Тётя Маша — Анна Смирнова
  — Сторож — Вера

Телесериалы 
  — Свободная женщина — эпизод
  — Сибирочка — «Сибирочка»
  — Близнецы (фильм № 1 «Восточное наследство», фильм № 2 «Проценты кровью») — Надежда Аксёнова
  — Холостяки — Надежда
  — Адъютанты любви — Зося
  — Воскресенье в женской бане (серия № 6 «Обыкновенные истории») — Марина
  — Мой личный враг — Екатерина, подруга Александры Потаповой
  — Утёсов. Песня длиною в жизнь — Любовь, циркачка
  — Карамболь — Татьяна Попова
  — Такси для ангела — Алиса, журналист, личный секретарь погибшей писательницы Аглаи Канунниковой
  — Мой личный враг 2 — Екатерина, подруга Александры Потаповой
  — Фотограф (серия № 1 «Возьми меня на небеса») — Юлия Черемха
  — Женские мечты о дальних странах — Надежда Прокофьева, секретарь
  — Последняя минута — эпизод
  — Женить миллионера! — Людмила (Люся) Алексеевна Петрова, бывшая невеста и будущая жена преуспевающего бизнесмена Николая Яковлевича, невестка Нины Петровны
  — Вышел ёжик из тумана — Елена Бобылёва, деревенская девушка, внучка Екатерины, лучшая подруга Маргариты Золотницкой, приёмная мать Алевтины Смирновой
  — Земский доктор — Ксения
  — Биение сердца — Мария, сводная сестра Нины Ильиной и старшая сестра Кеши, дочь Натальи  — Достоевский — Анна Григорьевна Достоевская (Сниткина), вторая жена Ф. М. Достоевского
  — Карамель — Анна Беляева
  — Любовь с испытательным сроком — Наталья Селезнёва, библиотекарь
  — Снова один на всех — Нина Гришина, старший воспитатель в детском доме
  — Соблазн  — Люся Феоктистова, знакомая Веры
  — Убийство на троих — Ирина Снегирёва, математик, подруга художника Екатерины Дроновой и нотариуса Жанны Ташьян
  — Марафон для трёх граций — Ирина Снегирёва, математик, подруга художника Екатерины Дроновой и нотариуса Жанны Ташьян
  — Погоня за тремя зайцами — Ирина Снегирёва, математик, подруга художника Екатерины Дроновой и нотариуса Жанны Ташьян
  — Рая знает — Елизавета, жена участкового Виктора Сергеевича Петрова
  — Смешная жизнь — Екатерина
  — Призрак уездного театра — Ляля Вершинина, завлит Дрёмовского театра
  — Ключ к его сердцу — Дарья Романова, массажист
  — Три лани на алмазной тропе — Ирина Снегирёва, математик, подруга художника Екатерины Дроновой и нотариуса Жанны Ташьян
  — Трое в лифте, не считая собаки — Ирина Снегирёва, математик, подруга художника Екатерины Дроновой и нотариуса Жанны Ташьян
  — Мышеловка на три персоны — Ирина Снегирёва, математик, подруга художника Екатерины Дроновой и нотариуса Жанны Ташьян
  — По ту сторону смерти (фильм № 3 «Чокнутая») — Марина Савельевна Кузьменко, няня сына Анны Даниловны Покровской / Анна Сергеевна Матюхина
  — Птичка певчая — Ольга Соловьёва
  — Перекрёстки — Ольга Летаева
  — Женщины — Александра, подруга Надежды и Валентины
  — Наказание без преступления — Наталья Андреевна Никконен, экскурсовод в графской усадьбе, жена финского бизнесмена Ларса Никконена, мать Микаэля (Мишеньки)
  — Спасская — Надежда Зуева, председатель благотворительного фонда
  — Медиатор — Татьяна Викторовна Дашевская (в молодости)

Дискография (в составе группы «Девушкин сон») 
  — «Быстрые сны» [Shadowplay rec]
  — «Инопланетянка» [Shadowplay rec]

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт актрисы Аллы Югановой. // yuganova.ru
 Алла Юганова, актриса: биография, фильмы и роли, фотографии, награды, отзывы. // ruskino.ru
 Алла Сергеевна Юганова, актриса театра «Ленком». Биография. Блог Аллы Югановой // nrgblog.ru
 Алла Юганова. Биография и фильмография. Официальный сайт телеканала «Россия-1» // russia.tv

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Актёры и актрисы «Ленкома»